Die Yacht-Bücherei ist eine Buchreihe im Delius Klasing Verlag, die sich seit 1948 mit einzelnen Spezialthemen der Freizeitschifffahrt befasst. Einfache und leichtverständliche Darstellungsweise und einfachkartonierte Ausstattung sind die Kennzeichen der Yacht-Bücherei.

Geschichte 
Die Yacht-Bücherei ist Nachfolgerin der von dem Berliner Verlag Dr. Wedekind seit den 1920er Jahren herausgegebenen Yacht-Bibliothek, die von den Redakteuren der Zeitschrift Yacht betreut wurde. Mit der Zeitschrift ging auch die Buchreihe auf den Delius-Verlag über und erschien unter neuem Titel. Die Ausgaben sind bis etwa 1986–1990 unter der Bezeichnung Kleine Yacht-Bücherei erschienen, seitdem erscheinen neue Bücher und Neuauflagen der ersten Bücher als Yacht-Bücherei. 

Folgende Titel sind bisher erschienen:

Weblinks 
 Kleine Yacht-Bucherei im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Yacht-Bucherei im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Sportschifffahrt
Buchreihe
Sachliteratur (Sport)
Delius Klasing Verlag